Указы от 11 февраля 1736 года — нормативно-правовые акты, определяющие мероприятия по подавлению башкирского восстания 1735—1736 гг. и регулирующие деятельность Оренбургской экспедиции (1734—1744).

Описание 
Указы от  года  были подготовлены по предложению начальника Оренбургской экспедиции И. К. Кирилова и начальника Комиссии башкирских дел А. И. Румянцева, подписаны императрицей Анной Иоанновной.

Указы предусматривали меры по наказанию повстанцев:
 для руководителей (Акай Кусюмов, Бепеня Торопбердин, Кильмяк Нурушев, Мурат Султан и другие) — смертная казнь;
 для остальных — ссылка для наиболее активных участников восстания, обязательная выплата штрафа лошадьми, дополнительный хлебный оброк, безвозмездная передача их угодий служилым мишарям.

Членов семей участников восстания, привлечённых к ответственности, должны были отправлять за пределы Башкортостана, продать в рабство и насильно крестить.

Мишари, тептяри и бобыли полностью были освобождены от уплаты оброка за землю башкирам, участвовавших в восстании. Вотчинные земли башкир-повстанцев, должны были передаваться мишарям. Дворяне, мишари и офицеры имели право покупать земли башкирских общин. Согласно указам, начальник Оренбургской комиссии мог свободно распоряжаться землёй в Башкортостане: основывать редуты и форпосты, размещать в них гарнизоны, строить горные заводы и крепости, раздавать её переселенцам.

Проведение несанкционированных царской администрацией йыйынов отныне запрещалось. Старосты башкирских волостей должны были заменяться верными местной русской администрации старшинами.

Согласно указам, башкирам был введён запрет иметь кузницы и покупать оружие. Также было велено их обезоружить.

Согласно указам, были введены ограничения на строительство мечетей и медресе. Численность ахунов в Башкортостане сокращалась до четырёх, то есть по числу дорог (Ногайская даруга, Сибирская даруга, Казанская даруга и Осинская даруга). Ахуны должны были назначаться с одобрения местных властей.

По указам заключать браки с казанскими татарами без согласия казанского губернатора было запрещено.

Указы от 11 февраля 1736 года расширяли земельные права дворянства, припущенников и остальных переселенцев в Башкортостане, при этом ограничивали права коренного народа.

Некоторые пункты, перечисленные в Указах, с 1737 года осуществлялись под руководством начальника Оренбургской комиссии В. Н. Татищева.

Литература 
 Акманов И. Г. Башкирские восстания XVII — начала XVIII вв. — Уфа: Китап, 1998.
 Акманов И. Г. Башкирия в составе Российского государства в XVII — первой половине XVIII века. — Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991.
 История башкирского народа: в 7 т.— Т.III.// гл. ред. М. М. Кульшарипов; Ин-т истории, языка и литературы УНЦ РАН. — Уфа.: Гилем, 2011. — 476 с.: ил.
 Полное собрание Законов Российской империи. Собр. первое. Т.9. СПб., 1830, №6890.

Примечания

Ссылки 
 
 

1730-е годы в Башкортостане
Указы в Российской империи
Уголовное право России
Февраль 1736 года
1736 год в России
События 11 февраля